Села:
 Царівка — Житомирська область, Житомирський район
 Царівка — Луганська область, Новоайдарський район
 Царівка — Луганська область, Сватівський район